Orlando Urbano (Caserta, 9 de junho de 1984) é um futebolista italiano. Atualmente defende o Lugano, da Suíça.

Ligações externas
http://aic.football.it/scheda/14743/urbano-orlando.htm 
Perfil no Soccerway

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da AC Reggiana
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas do FC Lugano